Miejscowości w USA:
 Naples – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Collier
 Naples – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Scott
 Naples – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Naples – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Naples – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Naples – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Naples – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Naples – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Morris
 Naples – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Uintah
 Naples – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
Gminy w USA:
 Naples (ang. Naples Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Naples (ang. Naples Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Naples (ang. Naples Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo